De 25e editie van de Europe Cup werd gehouden in 2002 in de Duitse stad Berlijn. Het toernooi werd gewonnen door het Russische Lokomotiv Rekord Moskou.

Knock-outronde

Kwartfinales

Halve finales

Finale

Winnaar 

2002
Badminton in 2002
Badminton in Duitsland
Europees kampioenschap in Duitsland
Sportevenement in Berlijn